Christoph Schaffrath – compositore tedesco 
 Jan Schaffrath – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada tedesco
 Michaela Schaffrath – attrice pornografica e attrice cinematografica tedesca